Михаи́л Суббо́тин: Субботин, Михаил Иванович (1911—1978) — инженер-механик, Герой Социалистического Труда.
 Субботин, Михаил Фёдорович (1835—1893) — профессор, доктор медицины.
 Субботин, Михаил Фёдорович (1893—1966) — советский астроном, член-корреспондент АН СССР.